"Ramblewood" pode ser:
 Ramblewood (Pensilvânia)
 Ramblewood (Nova Jérsei)
 Ramblewood East

Desambiguações de topônimos